Bloodsuckers est un album du groupe The Varukers sorti en 1983 ;
 Bloodsuckers est un film américain réalisé par Ulli Lommel en 1997 ;
 Bloodsuckers est un téléfilm canadien réalisé par Matthew Hastings en 2005.